Dry Lagoon ist die Bezeichnung von:

 Dry Lagoon (Bucht), eine Bucht im US-Bundesstaat Alaska
 Dry Lagoon (See), ein See im Humboldt Lagoons State Park, im US-Bundesstaat Kalifornien